Pools-Teutoonse Oorlog (1308-1309), de Duitse Orde neemt de stad Danzig in bezit
 Pools-Teutoonse Oorlog (1326-1332), werd beëindigd met het Verdrag van Kalisz in 1343.
 Pools-Teutoonse Oorlog (1409-1411), beter bekend als de Poolse-Litouwse-Teutoonse Oorlog of Grote Oorlog, het werd beëindigd met de Vrede van Thorn in 1411
 Pools-Teutoonse Oorlog (1414), ook bekend als de Hongeroorlog
 Pools-Teutoonse Oorlog (1422), ook bekend als de Gollub-Oorlog, werd beëindigd met het Verdrag van Melno
 Pools-Teutoonse Oorlog (1431-1435) of de Litouwse Burgeroorlog
 Pools-Teutoonse Oorlog (1454-1466), ook bekend als de Dertienjarige Oorlog
 Pools-Teutoonse Oorlog (1467-1479), ook bekend als de Priesteroorlog
 Pools-Teutoonse Oorlog (1519-1521), ook bekend als de Ridderoorlog

Oorlog van Polen